Scifres ist der Familienname folgender Personen:

 Donald Scifres (* 1946), US-amerikanischer Elektrotechniker und Unternehmer
 Mike Scifres (* 1980), US-amerikanischer American-Football-Spieler